LOH puede referirse a:

 Pérdida de heterocigosidad, por sus siglas en inglés (Loss Of Heterozygosity);
 Aeropuerto Internacional Camilo Ponce Enríquez, por sus siglas IATA.